Wielki Kopieniec steht für folgende Berge in Polen:

 Wielki Kopieniec (Dolina Olczyska) (1328 m), Woiwodschaft Kleinpolen
 Wielki Kopieniec (Dolina Chochołowska) (1257 m), Woiwodschaft Kleinpolen